N – dodicesima lettera dell'alfabeto italiano
N – lettera dell'alfabeto greco

Biochimica 
 Nella codifica degli amminoacidi ordinari, N è l'abbreviazione dell'asparagina.
 n indica il numero di cromosomi presenti nella cellula aploide. I gameti umani hanno n= 23

Chimica 
 N è il simbolo chimico dell'azoto, dalla denominazione nitrogène proposta da Chaptal.
 N è il simbolo di nocivo per l'ambiente nei simboli di rischio chimico.
 NA è il numero di Avogadro, che rappresenta il numero di particelle contenute in una mole di sostanza.

Cinema 
 N (Io e Napoleone), film di Paolo Virzì.

Elettronica 
 N è un tipo di connettore coassiale per segnali elettrici.

Fisica 
 n è il simbolo del neutrone.
 n in meccanica quantistica denota il numero quantico principale.
 n in ottica rappresenta l'indice di rifrazione.

Latino 
 N. nell'antica Roma era l'abbreviazione del praenomen "Numerius".

Letteratura 
 N., romanzo di Ernesto Ferrero, Premio Strega nel 2000.

Manga e anime 
 Enne è uno pseudonimo utilizzato da Near, personaggio della serie di manga e anime Death Note
 N è un personaggio dei manga e dei videogiochi dei Pokémon

Matematica 
  denota l'insieme dei numeri naturali.
 n è spesso usato per indicare un generico numero naturale.
 n denota le funzioni di Neumann.

Metrologia 
 N è il simbolo dell'unità di misura SI del newton.
 n è il simbolo che abbrevia nano, il prefisso SI che esprime il fattore 10−9.

Trasporti 
 N è la Sigla automobilistica internazionale della Norvegia.

Varie 
 La N presente nei tabellini sportivi indica una sfida nulla, ovvero un pareggio
 La N che si trova in molti monumenti dell'inizio del XIX secolo, è l'iniziale di Napoleone
 N, videogioco a piattaforme
 N, album dei Norther
 n, canzone dell'album bounty di iamamiwhoami
 N, kana giapponese

Pagine correlate
 Combinazioni di due lettere e di tre lettere che iniziano per N.

Altri progetti